Typ 35 (auch Type 35) steht für:
 Bugatti Type 35, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti 
 Peugeot Typ 35, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Mercer Typ 35R Raceabout, ein Automodell des Automobilherstellers Mercer Motors Corporation
 SchaKu Typ 35, eine Variante von Zugkupplungssystemen, siehe Scharfenbergkupplung
 Sietas Typ 35, Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft 
 Typ 35 Marinegewehr, eine Variante des Arisaka Typ 30

Abkürzung